Hrvatska:
 Velika Gora (Pregrada), gradsko naselje Pregrade
 Velika Gora (Sveti Ivan Zelina), gradsko naselje Svetog Ivana Zeline